Tangancícuaro puede referirse a:

 Municipio Tangancícuaro del Estado de Michoacán en México; o
 Tangancícuaro de Arista, cabecera municipal.